Бен Воллес (;  1970) — британський політик, міністр оборони Великої Британії з 2019 року.
 Бен Воллес (;  1974) — американський професійний баскетболіст, який завершив кар'єру у 2012 році.
 Див. також 
 Воллес